Arroyo de las Víboras ist der Name folgender Flüsse in Uruguay:

 Arroyo de las Víboras (Río Uruguay), Nebenfluss des Río Uruguay
 Arroyo de las Víboras (Arroyo de Avestruz Chico), Nebenfluss des Arroyo de Avestruz Chico